Боет Сидонський:
 Боет Сидонський (1 ст. до н. е.) — Грецький філософ-перипатетик.
 Боет Сидонський (2 ст. до н. е.) — Грецький філософ-стоїк, учень Діогена Вавилонського.